Nuno Filipe Rodrigues Laranjeiro (Ourém, 18 de Janeiro de 1983) é um ex-futebolista português que atuava como defesa (esquerdo ou direito).

Laranjeiro começou sua carreira no União Desportiva de Leiria em 2001-02, tornando-se titular de forma regular na primeira equipe nas duas temporadas seguintes, com a equipa sempre na 1ª divisão. Em 2007-08, marcou dois golos (de pênalti) no jogo da Taça Intertoto contra o FK Hajduk Kula, ajudando assim o clube a atingir a Taça Uefa, num agregado de 4-2 (derrota por 1-0, 4-1 vitória em casa).

Em agosto de 2008, após a descida de divisão do U. D. Leiria, Laranjeiro assinou pela equipa da cidade de Matosinhos, o Leixões S.C., terminando a sua época de estreia no clube em sexto lugar. Depois de apenas oito jogos na 2ª liga, em 2010-11, ele deixou o clube e assinou pelo Centro Desportivo de Fátima na 2ª divisao B.

No verão de 2012, Laranjeiro assinou com o Sport Clube Freamunde por uma época. Passou ainda pelo Grupo Desportivo de Chaves na época 2013/14, voltando à União Desportiva de Leiria na época 2014/15. Em 2015 assinou pelo Centro Desportivo de Fátima, onde terminou a carreira como profissional em 2018/19.

Ligações externas
 Zerozero Perfil

Naturais de Ourém (Portugal)
Futebolistas de Portugal